«Сара, высокая и простая женщина» () — американский телефильм. Экранизация произведения, автор которого — Патриция МакЛахлан.

Сюжет 
Канзас, 1910 год. Джейкоб Уиттинг, фермер-вдовец, воспитывающий двух детей и всё ещё испытывающий печаль от смерти жены несколькими годами ранее, приходит к выводу, что ему необходима помощь. Вдовец даёт в газету объявление о поиске невесты. Школьная учительница Сара из штата Мэн отвечает ему, а вскоре и приезжает на ферму. Сначала всё идёт своим чередом, но вот понемногу женщиной начинает овладевать тоска по дому, и она уже не знает, что делать.

В ролях 
 Гленн Клоуз — Сара
 Кристофер Уокен — Джейкоб
 Лекси Рэндолл — Анна
 Малгожата Зайончковская — Мэгги Грант
 Джеймс Ребхорн — Уильям Уитон
Награды и номинации
 Две номинации на премию «Золотой глобус»: Лучший мини-сериал или телефильм и Лучшая актриса  в мини-сериале или телефильме
 8 номинаций на Primetime Emmy Award, победа в категории «Лучший монтаж мини-сериала или телефильма» (Джон Райт)
Примечания

 Ссылки 
  
  
 «Сара, высокая и простая женщина»  на сайте Rotten Tomatoes'' 

Фильмы-мелодрамы США
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1991 года
Телефильмы США
Экранизации литературных произведений